Nomura puede hacer referencia a:

Personas
 Kenji Nomura (n. 1970), seiyu japonés;
 Kichisaburō Nomura (1877-1964), almirante de la Armada Imperial Japonesa;
 Michiko Nomura (n. 1938), seiyu japonesa;
 Shizumu Nomura, a veces citado como Sizumu Nomura (1918-1979), entomólogo japonés;
 Shūhei Nomura (n. 1962), entomólogo japonés;
 Shūhei Nomura (n. 1993), actor japonés;
 Tadahiro Nomura (n. 1974), yudoca japonés;
 Takashi Nomura (n. 1981), luchador profesional japonés;
 Tetsuya Nomura (n. 1970), desarrollador de videojuegos japonés;
 Toyokazu Nomura (n. 1949), yudoca japonés.

Misceláneas
 Nomura, localidad japonesa en la prefectura de Ehime;
 Nemopilema nomurai, conocida vulgarmente como medusa nomura o medusa gigante.